Mihai Alexandru Roman (Craiova, 31 mei 1992) is een Roemeens profvoetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij verruilde in januari 2022 Universitatea Craiova voor FC Botoșani.

Carrière

Roman debuteerde op 12 december 2009 bij Universitatea Craiova in de uitwedstrijd tegen Oțelul Galați en werd in 2011 gecontracteerd door Petrolul Ploiești. Na drie verhuurperiodes bij Universitatea Cluj-Napoca, CS Turnu Severin en Săgeata kwam hij in 2014 bij Pandurii Târgu Jiu, waarvoor hij in zijn eerste seizoen zestien doelpunten maakte. Halverwege zijn tweede seizoen vertrok hij.

Op 31 augustus 2015 tekende Roman een contract voor drie seizoenen bij N.E.C., dat in het voorgaande seizoen naar de Eredivisie promoveerde. In zijn verbintenis werd een optie voor nog een seizoen opgenomen. Roman had in het eerste seizoen echter de pech dat Christian Santos als gelegenheidsspits de ene goal na de andere maakte. Op 17 april 2016 maakte Roman in zijn elfde wedstrijd voor de club dan eindelijk zijn eerste goal in het met 2-0 gewonnen thuisduel met SC Cambuur. Op 11 augustus 2016 werd hij voor de duur van het seizoen 2016/17 verhuurd aan Maccabi Petach Tikwa uit Israël. Hij speelt sinds 2017 voor het Roemeense Universitatea Craiova dat hem in het seizoen 2018/19 verhuurde aan FC Botoșani.

Statistieken 

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2018

Interlandcarrière
Roman debuteerde op 7 februari 2015 in het Roemeens voetbalelftal, in een oefeninterland thuis tegen Bulgarije. Hij viel die wedstrijd in voor Claudiu Keșerü.

Externe link
Profiel op soccerway.com

Roman, Mihai